Creve Coeur puede hacer referencia a alguna de las siguientes localidades de Estados Unidos:

Creve Coeur, villa en el Estado de Illinois;
Creve Coeur, ciudad en el condado de Tazewell, Misuri;
Municipio de Creve Coeur, en el condado de San Luis, Misuri;